Republica (en roumain, en latin) ou República (en portugais, en espagnol) signifient «république». Ces mots peuvent faire référence à:

 Republica, groupe de musique anglais
 Republica, station de métro de Bucarest
 Praça da República, place de São Paulo
 República, station de métro de São Paulo
 República, station de métro de Santiago 
 República, mini-série brésilienne
 De Republica, traité écrit par Cicéron

 , titre de plusieurs journaux.